Хрещатицька волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Хрещатицька волость — Таганрізького округу Області Війська Донського;
 Хрещатицька волость — Роменського повіту Полтавської губернії.